VK (компанія) — російська компанія, власник однойменної соцмережі, заснованої Павлом Дуровим, до 12 жовтня 2021 мала назву «Mail.ru Group»
 VK (соцмережа) — російська соцмережа
 VK (від Versuchskampffahrzeug) — позначення для дослідної бронетехніки, що використовувалось Третім Райхом